El trioxano es un compuesto orgánico, de fórmula C3H6O3, y que consta de un anillo de seis elementos, tres de los cuales son átomos de carbono y los otros tres son átomos de oxígeno. Existen dos isómeros:
 1,2,4-trioxano - conocido sobre todo como elemento estructural de agentes antimaláricos

 1,3,5-trioxano - conocido sobre todo como reactivo químico, pero también como combustible

Compuestos heterocíclicos